Le chiffre d'une personne est ses initiales, lorsque ces dernières sont écrites en lettrines ou dans un style particulier et reconnaissable. Les chiffres sont des lettres, et pourtant, celles-ci se rapprochent des armoiries ou du blason, de par leur caractère signalétique : on peut faire broder ses chiffres sur ses mouchoirs, ses serviettes, ou sur tout son linge.

Les chiffres peuvent remplacer les armoiries ou le blason, lorsque la famille ne possède pas ces insignes, ou bien, dans le cas contraire, dans une démarche plus modeste, ou plus pratique — car il est parfois difficile de faire broder ses armoiries en couleur sur tout son linge. 

Mais il arrive que les chiffres ne revêtissent pas ce caractère modeste : ils peuvent participer de la décoration d'un lieu. C'est ainsi que jadis, certains crosses, certaines pièces de châteaux, étaient ornées des chiffres du propriétaire ; différentes personnes (par exemple mari et femme) pouvaient aussi mêler leurs chiffres dans un but esthétique et symbolique, avec des arabesques ou des jeux sur la forme des lettres.

Voir aussi 

 Monogramme
 Monogramme royal

Dénomination d'une personne
Identification personnelle